SM-liiga 1983/1984 byla 9. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Tappara Tampere.

Základní část 

 Každý z týmů sehrál jeden zápas s národním týmem. Ten se počítal do tabulky stejně jako ostatní zápasy.

Play off

Čtvrtfinále 
 Kärpät Oulu - Ilves Tampere 2:0 (5:1, 4:3)
 IFK Helsinky - TPS Turku 0:2 (3:6, 5:6)

Semifinále 
 Tappara Tampere - TPS Turku 3:2 (2:3, 3:6, 2:1, 5:3, 3:1)
 Ässät Pori - Kärpät Oulu 3:2 (3:1, 3:5, 3:2, 2:9, 5:4)

O 3. místo 
 Kärpät Oulu - TPS Turku 2:1 (2:4, 6:4, 7:2)

Finále 
 Tappara Tampere - Ässät Pori 3:1 (4:5, 6:3, 3:2, 4:3)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1983
Lední hokej v roce 1984
Sport ve Finsku v roce 1983
Sport ve Finsku v roce 1984